Eatonville (Floride) ;
 Eatonville (Washington) ;

Homonymie de localités aux États-Unis